Шоке — фамилия, может также означать: 

 Шоке, Мартин-Эдуард Иванович (1875—ок. 1917) — российский военный деятель;
 Шоке, Алекс (род. 2000) — венгерский борец греко-римского стиля;
 Шоке, Виктор (1821—1891) — французский коллекционер, меценат. 
 Шоке — деревня в медье Баранья, Венгрии,